Брайан Рэтклифф Эли (, 6 июля 1946, Лоуэр-Дон-Вэлли — 6 апреля 2022) — английский шахматист, национальный мастер.

Биография 
Чемпион Великобритании 1972 г.

В составе сборной Англии участник командного чемпионата Европы 1973 г. и матча со сборной ФРГ 1972 г.

Был редактором шахматного отдела в еженедельнике Morning Telegraph в Шеффилде. Занимался мелкой розничной торговлей (продавал шахматный инвентарь и шахматную литературу).

В конце 1970-х гг. был главным тренером молодежной сборной Англии.

Арест и исчезновение 
В 1979 г. был впервые обвинен в сексуальных домогательствах. Заявление написал Дж. Пласкетт, в то время игравший за молодежную сборную Англии. Президент Британской шахматной федерации Д. Андертон не дал хода скандалу и уволил Эли из сборной под другим предлогом. Эли сохранил тренерскую лицензию и продолжал заниматься частной практикой вплоть до 1991 г., когда его арестовали по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Позже ему были предъявлены обвинения по более чем 30 аналогичным эпизодам. Через месяц после ареста Эли был выпущен под залог и незамедлительно скрылся. До сих пор находится в международном розыске по линии Интерпола. Время от времени в СМИ появлялась информация, что Эли якобы видели в разных европейских городах (особенно часто указывался Амстердам), но  сведения ни разу не находили подтверждения.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Б. Эли в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Эли на сайте 365Chess

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Шеффилде